Luma kan syfta på:

 Luma (djur) – ett släkte av fjärilar
 Luma (växter) – ett släkte av myrtenväxter
 Luma, Stockholm – ett område i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
 Lumafabriken – en byggnad i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
 Luma (varumärke) – ett varumärke för bland annat en glödlampa 
 Luma (Mario-serien) – en ras i Super Mario Galaxy
 Vesa Luma – en sångerska från Kosovo
 Lumi i Lumës – ett vattendrag i Albanien
 Lam‘eh Eslām-e Bālā – en ort i Iran